Куремсина рать — используемое в историографии вслед за русской летописью общее название походов золотоордынского полководца и чингизида Куремсы на Галицко-Волынское княжество.

Стратегическая обстановка и датировка 
В 1243—1246 годах русские князья признали верховную власть монгольских ханов. Однако, в Монгольской империи после смерти Гуюка (1248) началась борьба за власть. Возникла напряжённость между Андреем Ярославичем, владевшим Владимиром по ярлыку Гуюка, и его старшим братом Александром Невским, пользовавшимся поддержкой Батыя. В 1250 году Андрей Ярославич женился на дочери Даниила Галицкого, а в 1252 году был разбит Неврюем, посадившим на владимирское великое княжение Александра.

Куремса, по сообщению Плано Карпини, был одной из пяти ключевых фигур в Орде (наряду с Батыем, Берке, Картаном и Мауци), и контролировал степи на правом берегу Днепра.

Обычно рассматриваются два похода Куремсы, под Кременец и под Владимир и Луцк, но М. Грушевский считает эти походы соответственно вторым и третьим, а первым походом Куремсы называет захват ордынцами Бакоты в Понизье и датирует его 1252 годом (в летописи 1255, у И.Крипьякевича 1254), поскольку в 1253 году Даниил в своём письме папе римскому уже упоминал о татарском нападении, и тот издал буллу с призванием христиан Богемии, Моравии, Сербии и Померании, а затем и католиков Прибалтики к крестовому походу против татар. В 1254 году Даниил принял королевский титул и заключил союз с Миндовгом, принявшим католичество и корону ещё в 1251 году. Вернувшийся из Австрии Роман Данилович получил Новгородок, а ятвяги были вскоре покорены Даниилом.

Все события летопись датирует 1255—1259 годами, что было уточнено М. Грушевским. Он датирует походы Куремсы 1252—1255 годами, помещая поход на Кременец под 1254 год, на Владимир и Луцк — под 1255. Датировка Галицко-Волынской летописи создаёт впечатление, что затем почти сразу пришёл Бурундай с большим войском и заставил Романовичей пойти с ними на Литву (1260), однако в действительности это произошло спустя 3 года после куремсиной рати и последовало сразу за нападением Литвы и полочан на смоленские земли (1258), подвластные Александру Невскому.

История 
Во время первого похода, когда татары заняли Бакоту и на их сторону перешёл старейшина Милей, против них был послан Лев Данилович, отбивший город.

Во время второго похода Куремса безуспешно осаждал Кременец. Когда претендент на Галич Изяслав, боровшийся против Даниила с 1230-х годов, попросил в 1254 году помощи у Куремсы для захвата Галича, получил отказ, сделал это самостоятельно, но затем потерпел поражение от второстепенных галицких сил во главе с Романом Даниловичем.

Зимой 1254—1255 годов Даниил организовал походы в Понизье и Болоховскую землю и изгнал оттуда баскаков, в 1255 году взял Возвягль. План похода на Киев был сорван вторжением литовцев под Луцк (после полученного ими в том же году от папы римского разрешения воевать Русскую землю ).

По сведениям летописи, во время последнего похода Куремса внезапно вторгся на Русь, послал войска к Владимиру, не перейдя Стыри. Защитники Владимира провели успешную вылазку в пешем строю. Войска собирались Даниилом в Холме, Васильком во Владимире, также к ним должен был присоединиться Лев Данилович. Но случайно возникший пожар Холма был истолкован во Львове как его взятие татарами, и возникла паника, которая затруднила сбор войск. Об участии Льва в последовавшем соединении войск Даниила и Василька летопись не сообщает. Войско пришло во Владимир, и полк Василька произвёл удачный рейд против татар, нанеся им поражение и взяв пленных. Однако эта победа была частной, и после неё татары продолжали находиться в районе Луцка, который не был подготовлен к осаде. Татар отделял от города мост, и защитники Луцка уничтожили его, тогда татары попытались отогнать их от берега камнемётными машинами для того, чтобы переправиться, но ветер помешал татарам это сделать. После этого Куремса принял решение об уходе в степь.

Итоги 
По мнению М. Грушевского, целью нападений Куремсы был захват пограничных земель Галицко-Волынского княжества, поскольку, с одной стороны, эти походы не были простыми грабительскими, а с другой, не преследовали цели смены власти в Галиче. И. Крипьякевич пишет о том, что княжеские сторожи дали сильный отпор, и «Куремсина война» закончилась победой войск Даниила.

«Для поддержания татарского престижа» из Орды был прислан Бурундай. В 1258 году Романовичи были вынуждены идти с ним на Литву (в обмен на это им был предложен мир с Ордой), в 1259—1260 — в Польшу, а также снести укрепления нескольких городов. Целью Бурундая не был карательный поход, но результатом его действий стало возобновление зависимости Галицко-Волынского княжества от Орды. Романовичам пришлось смириться с потерей Понизья и уплачивать ежегодную дань.

В искусстве 
 В фильме «Даниил — князь Галицкий» (1987) показано масштабное сражение с участием Романовичей и Даниловичей, происходящее ночью в свете пожара Холма и закончившееся разгромом татар.

Примечания

Литература 

 

Монголо-татарское иго
Военная история Золотой Орды